VIVAT, een Nederlandse verzekeringsmaatschappij
 Vivat (bier), een Frans biermerk
 Io vivat, een studentenlied
 Vivat (band), een Poolse muziekgroep
 Vivat (merk), een Duitse merknaam